Czarnia – pianeta immaginario dei fumetti DC Comics, patria di Lobo

Geografia 
 Czarnia – comune rurale polacco del Distretto di Ostrołęka, nel voivodato della Masovia
 Czarnia – frazione polacca del comune di Czarnia, nel distretto di Ostrołęka
 Czarnia – frazione polacca del comune di Kadzidło, nel distretto di Ostrołęka
 Czarnia Duża – frazione polacca del comune di Skrwilno, nel distretto di Rypin
 Czarnia Mała – frazione polacca del comune di Skrwilno, nel distretto di Rypin